IDE () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 10-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 019 амінокислот, а молекулярна маса — 117 968.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, рецепторів клітини-хазяїна для входу вірусу, рецепторів, металопротеаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як взаємодія хазяїн-вірус, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, іонами металів, іоном цинку. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, мембрані.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Протеази
Некатегоризовані білки